Брегалница може да се отнася за:

 Брегалница, голяма река в Северна Македония, ляв приток на Вардар, на която е разположен град Щип;
 ФК Брегалница, футболен клуб от град Щип, Северна Македония;
 „Брегалница“, български вестник от 1923 година, издание на Щипското братство;
 „Брегалница“, улица във Варна, България.
 „Брегалница“, сръбски вестник, излизал в Щип

Бележки